

Aziende 
 CBS – acronimo della Columbia Broadcasting System, network televisivo statunitense
 CBS Corporation – società statunitense operante nel campo dei mass media, attiva dal 2006 al 2019
 CBS Records International – casa discografica statunitense
 CBS Italiana – casa discografica italiana

Sigle 

 Centraal Bureau voor de Statistiek – istituto centrale di statistica dei Paesi Bassi
 CBS (Combined Brake System) – sistema di frenata integrale

Codici 
 CBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Oro Negro di Cabimas (Venezuela)
 cbs – codice ISO 639-3 della lingua cashinahua